Cloreto de platina pode ser:
 cloreto de platina (II)
 cloreto de platina (IV)

Desambiguação